Svalutation — студийный альбом итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано, выпущенный в 1976 году лейблом Clan Celentano.

Об альбоме 
Диск состоит из восьми треков. В титульной композиции «Svalutation» был удачно высмеян социальный кризис в Италии тех времён, благодаря чему песня получила большую популярность. Песня также неоднократно исполнялась Челентано в его телевизионных передачах. На песни «I want to know» и «La camera „21“» в 1994 году были сделаны ремейки и выпущены в альбоме Quel punto. Песня «Ricordo» является инструментальной, а не вокальной композицией. Авторами большинства композиций являются собственно сам Челентано, а также его многолетние друзья — Джино Сантерколе и Лучано Беретта. Авторы аранжировок — Детто Мариано и Натале Массара ().

Изначально альбом выпускался на LP, однако в 1991 году был переиздан на компакт-диске. Пластинка также была выпущена в Германии и Франции. 25 мая 1976 года две композиции с альбома были выпущены отдельно в качестве сингла — «Svalutation» и «La barca».

Список композиций

Список синглов 
 Сторона «А»

 Сторона «Б»

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 
  
 
 
  

Альбомы Адриано Челентано
Альбомы Италии
Поп-альбомы
Альбомы 1976 года